Гамбашидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гамбашидзе, Георгий Степанович (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гамбашидзе, Шалва Ксенофонтович (1899—1955) — грузинский советский актёр театра и кино, народный артист Грузинской ССР.